|-
| 197701 - || || 17 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197702 - || || 19 de juliol de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197703 - || || 19 de juliol de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 197704 - || || 20 de juliol de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 197705 - || || 27 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197706 - || 2004 PH || 5 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197707 - || 2004 PN || 5 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197708 - || || 8 d'agost de 2004 || Needville || J. Dellinger
|-
| 197709 - || || 6 d'agost de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 197710 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197711 - || || 3 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 197712 - || || 3 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 197713 - || || 3 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 197714 - || || 5 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197715 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197716 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197717 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197718 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197719 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197720 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197721 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197722 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197723 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197724 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197725 - || || 8 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 197726 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197727 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197728 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197729 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197730 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197731 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197732 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197733 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197734 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197735 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197736 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197737 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197738 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197739 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197740 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197741 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197742 - || || 8 d'agost de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 197743 - || || 9 d'agost de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 197744 - || || 5 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197745 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197746 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197747 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197748 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197749 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197750 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197751 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197752 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197753 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197754 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197755 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197756 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197757 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197758 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197759 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197760 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197761 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197762 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197763 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197764 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197765 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197766 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197767 - || || 9 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197768 - || || 9 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197769 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197770 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197771 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197772 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197773 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197774 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197775 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197776 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197777 - || || 7 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 197778 - || || 7 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 197779 - || || 7 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 197780 - || || 8 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 197781 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197782 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197783 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197784 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197785 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197786 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197787 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197788 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197789 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197790 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197791 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197792 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197793 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197794 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197795 - || || 9 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197796 - || || 9 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197797 - || || 9 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197798 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197799 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197800 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
|}

7